

Die Liste der Biografien führt alle Personen auf, die in der deutschsprachigen Wikipedia einen Artikel haben. Dieses ist eine Teilliste mit 2 Einträgen von Personen, deren Namen mit den Buchstaben „Hilh“ beginnt.

Hilh 



Hilho 
 Hilhorst, Bernhard Gerhard (1895–1954), niederländischer Ordensgeistlicher und römisch-katholischer Bischof von Morogoro
 Hilhorst, Thea (* 1961), niederländische Sozialwissenschaftlerin